Georthocladius är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Karl Strenzke 1941. Georthocladius ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Georthocladius